Der Mittelkurs ist:

 das arithmetische Mittel zwischen Geld- und Briefkurs
 einer Währung, siehe Wechselkurs
 und im Wertpapierhandel, siehe Börsenkurs
 ein fortgeschrittener Anfängerkurs (2. von 3 Ausbildungs- oder Lernjahren bei Berufen), also ein Kurs, der die Lücke zwischen dem Anfängerkurs (Unterkurs, 1.) und dem Fortgeschrittenenkurs (Oberkurs, 3.) schließt, in rsp. an (Hoch-)Schulen bzw. Bildungsstätten